Aldgate bezeichnet:

 ein ehemaliges Londoner Stadttor, siehe Aldgate (Stadttor)

Danach benannt sind:

 ein Stadtteil in der City of London, siehe Aldgate (Ward)
 eine Straße in der City of London, siehe Aldgate (Straße)
 eine Station der London Underground, siehe Aldgate (London Underground)
 eine weitere Station der London Underground, siehe Aldgate East (London Underground)
 einen Ort in Südaustralien, siehe Aldgate (South Australia)
 einen Ort in der englischen Grafschaft Northamptonshire, siehe Aldgate (Northamptonshire)